Antonio Gandini (1565-1630), peintre italien ;
 Brenda Gandini (née en 1984), actrice argentine ;
 Franco Gandini (né en 1936), coureur cycliste italien ;
 Gerardo Gandini (1936-2013), musicien argentin ;
 Giorgio Gandini del Grano (v.1490-1538), peintre italien ;
 Giovanni Gandini (1929-2006), éditeur, écrivain et dessinateur italien  ;
 Jean-Jacques Gandini (né en 1948), avocat français ;
 Marcello Gandini (né en 1938), ingénieur designer italien ;
 Sean Gandini, jongleur anglais.

Voir aussi 
 Gandini Lianos, un cheval de saut d'obstacle ;
 Éditions Jacques Gandini, maison d'édition niçoise dont le thème est dédié à l'Algérie des Pieds-noirs, de 1830 à 1962.

Notes et références